N95 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Unique (N95), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N95, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 Masque N95, un masque de protection anti-particules ;
 , diverses routes dans le monde ;
 Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres